Sirène (franz.: Sirene) ist der Name einer Reihe von Seefahrzeugen der französischen Marine:

 Sirène (Schiff, 1666), ein 44/46-Kanonen-Kriegsschiff (1666–1684)
 Sirène (Schiff, 1691), ein 64-Kanonen-Linienschiff der Laurier-Klasse (1691–1702)
 Sirène (Schiff, 1744), eine 30-Kanonen-Fregatte der gleichnamigen Klasse (1744–1760)
 Sirène (1901): Die Q 5 Sirène war das Typschiff der Sirène-Klasse (1901). Das Boot wurde im November 1919 stillgelegt.
 Sirène (1925): Typschiff der Sirène-Klasse (1925). Das U-Boot wurde am 27. November 1942 in Toulon selbstversenkt.
 Sirène (1952): Die Sirène (ex HMS Spiteful) war ein U-Boot der britischen Seraph-Klasse. Die französische Marine nutzte das Boot zwischen 1952 und 1958.
 Sirène (1970): Die Sirène (S 651) war ein U-Boot der Daphné-Klasse. Das Boot wurde 1996 stillgelegt.

Schiffsname der französischen Marine